Live Frisak (ur. 27 czerwca 1989) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka Jardar IL.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 6 marca 2005 w Vikersund podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 61 m i 66,5 m na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2008  Zakopane – DSQ

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1989